

Юкалікулево — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Юкалікулево — присілок, Кігинський район, Башкортостан